Эсперанс — город в австралийском штате Западная Австралия. Является центром одноимённого округа. Население — 9536 чел. (по переписи 2006 года).

Климат 
Эсперанс находится на юге Западной Австралии, на берегу Индийского океана.

История 

Первые люди — австралийские аборигены — появились в этих местах около 20 000 лет назад. Это было племя .

Европейцы впервые посетили район современного Эсперанса в 1627 году, когда здесь проплыла голландская экспедиция (на корабле Gulde Zeepaard) под руководством . На берег же первыми ступили французские моряки, искавшие место спасения от шторма. Они приплыли на двух кораблях: L'Esperance («Надежда») и Recherche («Искание»). Это случилось в 1792 году. По имени корабля «Надежда» французы и назвали данную местность — «Эсперанс». Расположенной неподалёку архипелаг получил название в честь .

В 1802 году вдоль южного берега Австралии на паруснике прошёл Мэтью Флиндерс с командой; в том числе они посетили и эти места.

На протяжении XIX века район современного Эсперанса служил базой для охотников на китов и тюленей, прибывавших как с Земли Ван-Димена, так и из Америки и Франции. Основными источниками пропитания служили рыба, мясо кенгуру и гусей.

В 1841 году здесь побывал Эдвард Джон Эйр, направляясь из Аделаиды в Олбани.

В 1863 году здесь обосновались братья Демпстеры, один из них, Эндрю Демпстер (), в 1866 году оформил права владения на 100 000 акров земли (приблизительно 404,7 км²).

После открытия золотоносных месторождений на территории Западной Австралии в конце XIX века (в районе Калгурли,  и ) жизнь в Эсперансе претерпела серьёзные изменения. Эсперанс превратился в первалочный пункт для старателей и авантюристов, направлявшихся в район Голдфилдс («Золотые поля»). К 1897 году здесь уже работали две газеты, один пивоваренный завод и четыре гостиницы. Но на всех гостиниц всё равно не хватало, и некоторым искателям приключений приходилось ночевать в палатках или под открытым небом на берегу моря.

Вслед за ними сюда пришли фермеры и в 1912 году вокруг Эсперанса насчитывалось уже 60 фермерских хозяйств. Началось освоение плодородного региона , однако Великая депрессия конца 1920-х — начала 1930-х гг. разорила 75% фермерских хозяйств. Поначалу восстановление экономической жизни в городе шло медленно, однако в конце 1940-х гг. было обнаружено, что земли к северу от Эсперанса скрывают в себе месторождения меди, цинка и суперфосфатов. В 1950-х — 60-х годах были приняты меры по созданию целого сельскохозяйственного региона Эсперанс. В настоящее время основными источниками пополнения бюджета в городе являются промышленность, сельское хозяйство, туризм и рыболовство.

Население 
По данным переписи 2006 года, Эсперанс населяют 9536 человек, из них 4626 — мужчины и 4910 — женщины. Доля аборигенного населения — 5,1% (483 чел.).

Транспорт 
Город соединён с  железнодорожной веткой до Калгурли. Также в городе есть морской порт и аэропорт Эсперанс.

Известные жители и уроженцы 
  — австралийский актёр
  — игрок в австралийский футбол
 Джордж Харрисон — гитарист группы «Битлз», посещал эти места

Города-побратимы 
  Сен-Мартен-де-Ре, Франция

Примечания

Ссылки 
 

Города Западной Австралии